Постоји више значења термина Мец:
 Мец () је град на североистоку Француске, главни град департмана Мозел и региона Лорена.
 -{MEC}-, или -{CCL28}-, је хемокин који регулише хемотаксу ћелија које изражавају хемокин рецепторе -{CCR3}- и -{CCR10}-.